Vague de chaleur peut faire référence à:

 Vague de chaleur en tant que phénomène météorologique:
 Vague de chaleur de l'été 1911 en Europe
 Vague de chaleur de l'été 1947 en Europe
 Vague de chaleur de 1980 aux États-Unis 
 Vague de chaleur de 1995 à Chicago
 Vagues de chaleur dans l'hémisphère Nord en 2010 
 Vague de chaleur de 2015 en Inde
 Vague de chaleur de 2019 en Inde et au Pakistan

Œuvres 
 Vague de chaleur, roman de Richard Castle
 Vague de chaleur (), film de Daniel Mann et George Cukor sorti en 1958
 Vague de chaleur (), film de Nelo Risi sorti en 1970